Pair (Clavier), een dorpje in de Belgische gemeente Clavier
 Pair (titel), een adellijke titel